Zkratka PPS může mít více významů, například: 

 Pražská paroplavební společnost
 Samopal PPS
 PPS Detva – československá zbrojařská firma
 Pohraniční přechodová stanice
 Pojízdná přenosná stříkačka, hasičské stříkačky PPS 8, PPS 12
 PowerPoint Show  – .pps, formát počítačového souboru používaný programem Microsoft PowerPoint
 Press Photo Service – česká fotografická agentura, kterou vlastnili František Illek, Alexandr Paul a Pavel Altschul
 Portable Power Station – přenosný zdroj energie, zkratka používaná v označeních přenosných startovacích zdrojích výrobce Fiamm.
 Polská socialistická strana
 Plant Protection Science – mezinárodní rostlinolékařský časopis publikovaný Českou akademií zemědělských věd
 Precise Positioning Service
 Polyfenylsulfidová vlákna
 Post-poliomyelitický syndrom

Zkratky